Tabellen nedan innehåller information om stift, kontrakt, pastorat och församlingar från 1 januari 2018 med länkar till respektive artiklar i svwp.

Enförsamlingspastorat markeras under rubriken pastorat med .

Referenser
SCB-dokumentet "Stift, kontrakt och pastorat i nummerordning med ingående församlingar 2018-01-01".

Externa länkar 
 Svenska kyrkans officiella webbplats
 Statistiska centralbyrån - Kyrkliga indelningar

 
Stift, kontrakt och församlingar
Sveriges församlingar